

Anno 
 191 o 191 a.C.

Codici 
 191  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Dušanbe nel Tagikistan

Matematica 
 191 – numero